Contea di Williamson o Williamson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Williamson (Illinois)
 Contea di Williamson (Tennessee)
 Contea di Williamson (Texas)